Spojení znaků D a 80  může mít různé významy:

 Nikon D80 – japonský fotoaparát
 Avia D80 – český nákladní vůz